Буланиха — топоним в России.

Населённые пункты 
 Буланиха — село в Буланихинском сельсовете Зонального района Алтайского края.
 Буланиха — станция (населённый пункт) в Плешковском сельсовете Зонального района Алтайского края.

Реки 
 Буланиха — река в России, протекает в Зональном районе Алтайского края.
 Буланиха — река в России, протекает в Свердловской области